Le nom propre Fourès ou Foures peut désigner différentes personnes, dont :

Nom de famille

Fourès 

 Auguste Fourès (1848-1891), poète français ;
 Augustin Julien Fourès, gouverneur de l'Indochine française (de  au ) ;
 Henri Foures (1925-2019), joueur de rugby français ;
 Henry Fourès (né en 1948), historien et musicien français ;
 Louis Fourès (1879-1940), personnalité politique française ;
 Pauline Fourès (1778-1869), née Bellisle, peintre française, maîtresse de  pendant la campagne d'Égypte ;
 Yvonne Fourès-Bruhat (née en 1923), mathématicienne française.

Homonymie de patronyme